Fausto Francisco de Palafox (Madrid, 1731-88), marquès d'Ariza i de la Guardia 
 Jaime de Palafox i Cardona (Saragossa, 1642 - Sevilla, 1701), prelat espanyol 
 José de Palafox y Melci (Saragossa, 1775 - Madrid, 1847), duc de Saragossa i militar espanyol
 Juan de Palafox y Mendoza (Fitero, 1600 - El Burgo de Osma, 1659), prelat espanyol, bisbe de Puebla de los Ángeles
 Luis de Palafox y Melci (Saragossa, 1772 - Madrid, 1843), Marquès de Lazán, aristòcrata, militar i polític